Па́вел Дми́триевич Гу́бин:
 Губин, Павел Дмитриевич (1929—1971) — советский хоккеист с мячом.
 Губин, Павел Дмитриевич (1919—1986) — советский хозяйственник, Герой Социалистического Труда.